Money ist der Familienname folgender Personen:

 Campbell Money (* 1960), schottischer Fußballspieler und -trainer
 Constance Money (* 1956), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Curley Money (1925–2003), US-amerikanischer Country- und Rockabilly-Musiker
 Eddie Money (1949–2019), US-amerikanischer Rocksänger
 Franz Joseph Money († 1871), deutscher Archivar, Altertumsforscher und Hochschullehrer
 Funny van Money, deutsche Autorin
 Hernando Money (1839–1912), US-amerikanischer Politiker
 Hugo Money-Coutts, 8. Baron Latymer (1926–2003), britischer Peer und Politiker (parteilos)
 John Money (1921–2006), US-amerikanischer Psychologe und Sexologe
 Ken Money (1935–2023), kanadischer Hochspringer
 Richard Money (* 1955), englischer Fußballspieler und -trainer

Sonstiges:
 Money ist das englische Wort für Geld
 Money (Mississippi), Ort im US-Bundesstaat Mississippi
 Money (Zeitschrift), Zeitschrift, verlegt von Time Warner
 Money (Gedicht), Gedicht von Martin Amis
 Money (Manchester), eine englische Pop- und Rock-Band aus Manchester
 Money (Midlands), eine ehemalige englische New-Wave-of-British-Heavy-Metal- und Rock-Band aus den Midlands
 Money (Pink-Floyd-Lied), Lied von Pink Floyd
 Money (Michael-Jackson-Lied), Lied von Michael Jackson
 Money, Money, Money, Lied von ABBA
 Money (Album), Album von KMFDM, 1992
 Money (Single) Single von KMFDM, 1992
 Money (That’s What I Want) von Barrett Strong, verschiedenste Interpreten
 Moneytalks, Song von AC/DC
 Microsoft Money, eine Finanzverwaltungs-Software
 Money (Analysemuster), ein Analysemuster von Martin Fowler

Siehe auch:
 Money, Money, Money
 Tatort: Money! Money!
 Mony